Denumirea Rátót (< ) se poate referi la:
 Leustachius Rátót, mai întâi comite de Dăbâca, menționat în 1164;
 Gyula Rátót, voievod al Transilvaniei între 1229 și 1233;
 Rátót, sat în județul Vas, Ungaria.

Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania